Agardh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Adolph Agardh
 Jakob Georg Agardh